Палма Куата има више значења:

 Палма Куата (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палма Куата (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палма Куата (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палма Куата (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палма Куата (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Палма Куата (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Куата (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику